Deux régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Plessis-Bellière » :

 Infanterie
 Le régiment de Plessis-Bellière

 Cavalerie
 Le régiment de Plessis-Bellière cavalerie

Regiment de Plessis-Belliere